Кумы́лга — топонимы в Волгоградской области России:

 Кумылга — река, левый приток Хопра.
 Кумылга — железнодорожная станция Приволжской железной дороги станция в хуторе Троицкий в городском округе Михайловка.
 Кумылга (значения) — прежнее название станицы Кумылженская, административного центра Кумылженского района и Кумылженского сельского поселения.